

Patronymes 
Starobinski (masculin ; ) ou Starobinskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Starobinski (né en 1948), physicien russe
 Georges Starobinski (né en 1961), enseignant, musicologue et pianiste suisse
 Jean Starobinski (1920-2019), historien suisse

Patronyme russe